Меде́я Валериа́новна Джапари́дзе (; 20 февраля 1923, Тбилиси, СССР — 31 марта 1994, Тбилиси, Грузия) — советская грузинская актриса театра и кино. Народная артистка Грузинской ССР (1950). Лауреат Сталинской премии (1950).

Биография 
Медея Джапаридзе родилась в Тбилиси. Училась в средней школе № 42. Окончила школу в 1939 году.

Два года работала в Театре народного искусства при Доме культуры Надзаладеви. С 1942 года — актриса Академического театра им. К. Марджанишвили в Тбилиси.

В студии Театра Руставели слушала лекционный курс Георгия Товстоногова. Позже отправилась в Москву, в студию Немировича-Данченко. Там режиссер Юрий Завадский пригласил её в «Театр имени Моссовета», на роль Клеопатры в пьесе Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». Вскоре она вернулась на родину и всю свою жизнь провела в Грузии.

В театре Коте Марджанишвили создала много образов, ставших событиями в истории грузинского театра. Наиболее примечательными являются: Нина (Михаил Лермонтов «Маскарад»), Джульетта, Беатриче, леди Энн (Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», «Ричард III»), Dragonfly (Бараташвили «Морской»), Gulsunda (Важа Пшавела «Отверженный»), Марта-Изабелла (Алехандро Касона «Деревья умирают стоя»), Барбара Карповна (Кита Буачидзе «Во дворе злая собака»), ожерелье (Поликарп Какабадзе «Меч Кахабера»), Иокаста (Софокл «Царь Эдип»), мать (Лаша Табукашвили «Старый вальс») и другие.

В 1950 году за роль в фильме «Щит Джургая» была удостоена Сталинской премии. В том же году ей было присвоено звание Народного артиста Грузинской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Похоронена в пантеоне Дидубе писателей и общественных деятелей .

Личная жизнь 
Муж — писатель Реваз Табукашвили.

Признание и награды 
 почетный гражданин Тбилиси (1988)
 орден Трудового Красного Знамени (22.08.1986)
 орден «Знак Почёта» (17.04.1958, 02.04.1966)
 Государственная премия СССР (1950)
 Сталинская премия первой степени (1950); за участие в фильме «Щит Джургая» (1944)
 Народная артистка Грузинской ССР (1950)

Фильмография 
 1942 — Мост — Манана
 1942 — Георгий Саакадзе — Тинатин
 1944 — Щит Джургая — Этери
 1947 — Колыбель поэта — cестра Акакия
 1948 — Кето и Котэ — Кето
 1952 — Покорители вершин — Эленэ
 1968 — Цвет граната — мать поэта
 1983 — Голубые горы, или Неправдоподобная история
 1985 — Пока пройдёт осенний дождь

Примечания

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Лауреаты Сталинской премии
Народные артисты Грузинской ССР
Почётные граждане Тбилиси
Лауреаты Государственной премии СССР
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Похороненные в Дидубийском пантеоне